Де Роберти, Евгений Валентинович (1843—1915) — российский социолог, философ-позитивист и экономист.
 Ватсон, Мария Валентиновна (урожд. де Роберти де Кастро де ла Серда; 1848—1932) — сестра предыдущего, русская поэтесса, переводчица, автор книг и статей о писателях.
 Де Роберти, Александр Валентинович (1851 — ?) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Де Роберти, Николай Александрович (1878—1930-е гг.) — русский офицер (полковник), участник Русско-японской и Первой мировой войн, Белого движения во время Гражданской войны в России.
 Елена Александровна (1881—1967) — член бюро Фонда газеты «Русская мысль» (1947), правления Русско-польского объединения (1951), защиты интересов Российского общества Красного Креста в Югославии (1954). Примечания